Международный аэропорт Сиань Сяньян  — главный аэропорт, обслуживающий город Сиань, столицу китайской провинции Шэньси, а также весь район Гуаньчжун. Занимает площадь 5 кв. км., является самым большим аэропортом на северо-западе Китая и вторым по величине аэропортом на севере Китая. Аэропорт являлся главным хабом авиакомпании China Northwest Airlines, пока компания не была объединена с China Eastern Airlines в 2002 году. Аэропорт является хабом для авиакомпании Joy Air и Hainan Airlines и ряда других китайских авиакомпаний. Согласно рейтингу Skytrax имеет четыре звезды.

Место нахождения 
Аэропорт расположен в административном районе города Сяньяна. Это 25 километров к северо-западу от центра города Сиань и в 13 километрах от его северо-восточной окраины.

История 
До того, как был построен аэропорт Сяньян, Сиань обслуживал аэропорт Сиань Сигуань. В 1984 году Государственный совет Китая и Центральная военная комиссия предложили построить большой гражданский аэропорт на месте аэродрома Сяньян. Первый этап строительства аэропорта был начат в августе 1987 года, и завершился 1 сентября 1991 года, открытием аэрогавани. Второй этап начался в августе 2000 года и завершился 16 сентября 2003 года. Следующий этап стоимостью 7,592 млрд юаней планируется завершить к 2020 году.

Рейс компании Finnair в Хельсинки было первым межконтинентальным маршрутом из Сианя, запущенным 14 июня 2013 года. Сейчас это сезонный маршрут.

Терминал 3 и вторая взлетно-посадочная полоса 
Терминал 3 и вторая взлетно-посадочная полоса были открыты 3 мая 2012 года увеличив пропускную способность аэропорта до более чем 33 миллионов пассажиров в год. Только новый терминал может обслуживать 22 миллиона пассажиров в год, вдвое больше, чем два других терминала вместе взятых. Авиакомпаниями, которые переехали в новый терминал, являются China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Shanghai Airlines. Длина второй взлетно-посадочной полосы составляет 3800 метров, что позволяет принимать самолеты Airbus A380.

Трафик

Наземный транспорт 

Восемь автобусных маршрутов соединяют аэропорт с городами Сиань и Сяньян.

Междугородние автобусы соединяют аэропорт с городами Баоцзи, Янлин, Линтонг, Ханьчэн, Ханьчжун, Вэйнань, Тунчуань, Яньань, Цинъян и Пинлян.

Линия метро Сианьского метрополитена между станцией Beikezhan (Beiguangchang) и аэропортом была открыта 29 сентября 2019 года.

Аварии и происшествия 
 6 июня 1994 года Рейс 2303 авиакомпании China Northwest Airlines разбился в воздухе и потерпел крушение вблизи Сианя по пути в Гуанчжоу из Сианя. Все 160 человек на борту погибли. Причиной катастрофы стала техническая ошибка наземного персонала.

См. также 
 Список аэропортов Китая
 Список самых загруженных аэропортов Китая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Транспорт Сианя
Аэропорты Китая